Раковец може да се отнася за:

 Раковец, река във Витоша
 Раковец, село в община Боговине
 Раковец, село в община Чашка
 Раковец, община в Хърватия

Вижте също 
 Раковац (пояснение)